Список событий в автомобилестроении в ←1931→  году:

События 
 февраль — фирма DKW на  представила первый в мире серийный переднеприводной автомобиль .

 1 апреля выпущен 20-миллионный автомобиль Ford, это был экземпляр модели A.

 4 апреля стартовал «Жёлтый рейд» — автопробег по странам Азии длиной более 12 тысяч километров, организованный фирмой Citroën.

 13 апреля пилот Рудольф Караччола и механик Вильгельм Себастьян на автомобиле Mercedes-Benz SSKL выиграли гонку «Милле Милья». Проехав тысячу миль со средней скоростью 101 километр в час, они стали первым иностранцами, победившими в этом итальянском соревновании.

 25 апреля Фердинанд Порше основал в Штутгарте свою первую компанию «Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmBH, Konstruktion und Beratung für Motoren» по проектированию автомобилей.

 1 октября после окончания реконструкции заводу АМО присвоено имя И. В. Сталина (ЗИС). Грузовик АМО-3 стал называться ЗИС-3.

 1 октября на автосалоне в Париже компания Даймлер-Бенц представила новую модель . Этот небольшой автомобиль имел гидравлический привод тормозов и независимые переднюю и заднюю подвески.

 ноябрь — британская фирма Rolls-Royce купила обанкротившуюся марку Bentley за 104 775 фунтов.

Представлены новые автомобили 
 октябрь —Renault Monaquatre модификации UY1 — «семейный» автомобиль — представлен на Парижской автовыставке

 АМО-3 — советский грузовой автомобиль грузоподъёмностью 2,5 тонны.
 Alfa Romeo 8C — спортивный автомобиль с рядным восьмицилиндровым двигателем.
 Alfa Romeo 50 — первый итальянский грузовик.
 Alfa Romeo 80 — трёхосная модификация Alfa Romeo 50.
 Alfa Romeo Tipo A — одноместный гоночный автомобиль.
 Bugatti Type 55 — родстер компании Bugatti Automobiles, дорожная версия спортивного автомобиля Bugatti Type 54.
 Chrysler Imperial — представительский автомобиль.
 Fiat 515, 522, 524 — легковые автомобили.
 Hispano-Suiza J12 — автомобиль класса люкс, самый большой автомобиль фирмы.
 Horch 12 — автомобиль класса люкс.
 Opel 1,2 Liter — массовый малолитражный автомобиль.
 Phänomen Granit 25 — немецкий армейский грузовик.

Примечания 

Годы в истории автомобилей
Авто